Okręty US Navy o nazwie USS  "Carp":
 Pierwszy USS "Carp" (SS-20) był okrętem podwodnym.
 Drugi USS "Carp" (SS-338) był okrętem podwodnym.

Carp